S32 steht für:
 S32, Bezeichnung für einen geplanten Tunnel der Hambuerger S-Bahn, siehe S-Bahn_Hamburg #Osdorfer Born über Holstenstraße
 S32, Name eines russischen Kurzwellensignals, siehe Squeaky Wheel